Арви́нд Ша́рма (; род. 13 января 1940, Варанаси, Британская Индия) — австралийско-канадский индолог и санскритолог индийского происхождения, профессор сравнительного религиоведения Университета Макгилла, член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии. Направления научных исследований: сравнительное религиоведение, индуизм и роль женщин в религии.

Биография 
Арвинд Шарма родился и вырос в Варанаси. В 1962 г. получил степень бакалавра наук по истории, экономике и санскриту в Аллахабадском университете. В 1962—1968 гг. служил чиновником в Гуджарате. В 1970 г. получил степень магистра экономики в Сиракузском университете, а в 1974 г. — степень магистра богословия в Гарвардской школе богословия. В 1978 году в Гарвардском университете защитил докторскую диссертацию по санскриту и индологии. В 1976—1980 гг. преподавал азиатские религии в Квинслендском университете, а в 1980—1987 гг. — в Сиднейском университете. В 1987 г. был назначен ассоциированным профессором (доцентом) религиоведения в Университете Макгилла в Монреале. В настоящее время занимает там должность профессора религиоведения.

Монография Шармы «Feminism in World Religions» была названа журналом Choice одной из лучших научных монографий 1999 года.

Избранная библиография 
 The Philosophy of Religion and Advaita Vedanta (Pennsylvania State University Press, 2008) ISBN 978-0271028323
 Part of the Problem, Part of the Solution: Religion Today and Tomorrow (Praeger Publishers, 2008) ISBN 978-0313358999
 Hermeneutics and Hindu Thought: Toward a Fusion of Horizons (Springer, 2008) ISBN 978-1402081910
 Fundamentalism And Women in World Religions (T. & T. Clark Publishers, 2007) ISBN 978-0567025333
 Goddesses And Women In The Indic Religious Tradition (Brill Academic Publishers, 2005) ISBN 978-9004124660
 New Focus on Hindu Studies (DK Print World, 2005) ISBN 978-8124603079
 A New Curve in the Ganges (DK Print World, 2005) ISBN 978-8124602713
 Christianity and Human Rights: Influences and Issues (State University of New York Press, 2007) ISBN 978-0791469521
 The Quest for Serenity in World Religions (DK Printworld, 2007) ISBN 978-8124604205
 A Guide to Hindu Spirituality (World Wisdom, 2006) ISBN 978-1933316178
 Hindu Egalitarianism: Equality or Justice? (Rupa, 2006) ISBN 978-8129108333
 Advaita Vedanta (Ludwig Verlag, 2006) ISBN 978-3778781869
 Are Human Rights Western?: A Contribution to the Dialogue of Civilizations (Oxford University Press, 2006) ISBN 978-0195679489
 Modern Hindu Thought: An Introduction (Oxford University Press, 2005) ISBN 978-0195676389
 Dharma (DK Print World, 2005) ISBN 978-8124602706
 Sleep As a State of Consciousness in Advaita (State University of New York Press, 2004) ISBN 978-0791462515
 The Buddhism Omnibus: Comprising Gautama Buddha, The Dhammapada, and The Philosophy of Religion (Oxford University Press, 2004) ISBN 978-0195668988
 Her Voice, Her Faith: Women Speak On World Religions (Westview Press, 2004) ISBN 978-0813342573
 Hinduism and Human Rights: A Conceptual Approach (Law in India) (Oxford University Press, 2004) ISBN 978-0195665857
 Advaita Vedanta: An Introduction (Motilal Banarsidass, 2004) ISBN 978-8120820272
 The Study of Hinduism (University of South Carolina Press, 2003) ISBN 978-1570034497
 Hinduism and Its Sense of History (Oxford University Press, 2003) ISBN 978-0195665314
 Methodology in Religious Studies: The Interface With Women’s Studies (State University of New York Press, 2003) ISBN 978-0791453476
 Modern Hindu Thought: The Essential Texts (Oxford University Press, 2002) ISBN 978-0195653151
 Women in Indian Religions (Oxford University Press, 2002) ISBN 978-0195646344
 Religion in a Secular City: Essays in Honor of Harvey Cox (Trinity Press International, 2001) ISBN 978-1563383373
 Hinduism and Secularism: After Ayodhya (Palgrave Macmillan, 2001) ISBN 978-0333794067
 Sati: Historical and Phenomenological Essays (Motilal Banarsidass, 2001) ISBN 978-8120804647
 Annual Review of Women in World Religions, the (Annual Review of Women in World Religions) (State University of New York Press, 2001) ISBN 978-0791454268
 Classical Hindu Thought: An Introduction (Oxford University Press, 2000) ISBN 978-0195644418
 The Annual Review of Women in World Religions (State University of New York Press, 1999) ISBN 978-0791443460
 A Dome of Many Colors: Studies in Religious Pluralism, Identity, and Unity (Trinity Press International, 1999) ISBN 978-1563382673
 Feminism and World Religions (State University of New York Press, 1998) ISBN 978-0791440247
 The Concept of Universal Religion in Modern Hindu Thought (Palgrave Macmillan, 1998) ISBN 978-0312216474
 Neo-Hindu Views of Christianity (Brill Academic Publishers, 1988) ISBN 978-9004087910
 The Philosophy of Religion: A Buddhist Perspective (Oxford University Press, 1997) ISBN 978-0195642728
 Women in World Religions (South Asia Books, 1995) ISBN 978-8170304289
 Our Religions: The Seven World Religions Introduced by Preeminent Scholars from Each Tradition (HarperOne, 1994) ISBN 978-0060677008
 The Little Clay Cart (State University of New York Press, 1994) ISBN 978-0791417263
 Today’s Woman in World Religions (State University of New York Press, 1994) ISBN 978-0791416877
 The Experiential Dimension of Advaita Vedanta (Motilal Banarsidass, 1993) ISBN 978-8120810587
 The Rajneesh Papers (with Susan Jean Palmer) (1993) Motilal Banarsidass ISBN 81-208-1080-5, ISBN 978-81-208-1080-8
 The Annual Review of Women in World Religions: Heroic Women (State University of New York Press, 1992) ISBN 978-0791416112

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Арвинд Шарма в программе BBC «The Forum»
 CV

Писатели по алфавиту
Индуистские писатели
Писатели Индии
Права женщин
Санскритологи Индии
Индологи Индии
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Университета Макгилла
Религиоведы Канады
Религиоведы Австралии